Магомедов, Абдурашид:
 Магомедов, Абдурашид Магомедович (род. 1958) — генерал-лейтенант юстиции. Министр внутренних дел Республики Дагестан.
 Магомедов, Абдурашид Магомедович (1905—?) — советский коневод, Герой Социалистического Труда.